A Honda LCR é outra das equipas satélites da Honda que participam no campeonato do mundo de MotoGP. A equipa foi criada por Lucio Cecchinello em 1996 e está sediada em Monte Carlo, no Mónaco.

Resultados

Por Época

MotoGP 

Em seu longo período de investimentos no setor de motovelocidade ou motociclismo, a equipe tem se demonstrado forte não só em sua relação de robustez, mas também as proporções gerenciais de marketing de equipe. Foram ao todo mais de 36 eventos disputados, e em mais de 70% deles ocupando posições entre os 8 primeiros colocados. Embora pareça um dado peculiar, este é bastante relevante, uma vez que em pouco mais de 20 anos de existência já se destaca entre as operadoras mais fortes, e uma das opções digitais mais acolhidas pelos entusiastas do setor.

Outro detalhe que vale ser ressaltado sobre a equipe, é que a mesma sempre demonstrou uma ampla adequação às necessidades e cosmopolitamente falando, adaptações de cenários de mercado. Durante os últimos anos foram contratados pilotos de diferentes nacionalidades e os investimentos em plataformas de manutenção e gestão de equipes com sólida experiência internacional. Ainda em seu portifólio de apoiadores e patrocinadores conta com marcas de diferentes países e áreas de atuação, como: Idemitsu, produtora e óleo japonesa; a italiana de equipamentos automobilísticos, Alpinestars; a corretora de opções digitais e forex, Olymp Trade, a gigante da Ducato Agos e a britânica do setor de lubrificantes automotivos Castrol.

Ligações externas 

Sitio oficial

Equipes da MotoGP